Rucbah se poate referi la două stele diferite:
 Delta Cassiopeiae în constelația Cassiopeia 
 Alpha Aquarii în constelația Vărsătorul